Yann Jouffre (ur. 23 lipca 1984 w Montélimar we Francji) – francuski piłkarz występujący na pozycji pomocnika w FC Metz.

Kariera klubowa 
Jest wychowankiem klubu Nîmes Olympique. W 2003 roku trafił do En Avant Guingamp. W 2008 roku przeszedł do FC Lorient, w którym grał do 2016 roku. W 2016 został zawodnikiem FC Metz.

Stan na: koniec sezonu 2015/2016.

Bibliografia 
 Profil na stronie lequipe.fr 
 

Francuscy piłkarze
Piłkarze Nîmes Olympique
Piłkarze En Avant Guingamp
Piłkarze FC Lorient
Piłkarze FC Metz
Ludzie urodzeni w Montélimar
Urodzeni w 1984